Dit is een lijst van planetoïden 52801-52900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (52801) - || 1998 QG63|| 24 augustus 1998 || J. Broughton
|-
| (52802) - || 1998 QP67|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52803) - || 1998 QO71|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52804) - || 1998 QT72|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52805) - || 1998 QT76|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52806) - || 1998 QE79|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52807) - || 1998 QZ84|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52808) - || 1998 QE86|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52809) - || 1998 QQ91|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52810) - || 1998 QS91|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52811) - || 1998 QJ92|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52812) - || 1998 QR92|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52813) - || 1998 QT94|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52814) - || 1998 QE98|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52815) - || 1998 QP98|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (52816) - || 1998 QX98|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (52817) - || 1998 QF99|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (52818) - || 1998 QH103|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (52819) - || 1998 QK104|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (52820) - || 1998 RS2|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52821) - || 1998 RU4|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52822) - || 1998 RN6|| 15 september 1998 || LONEOS
|-
| (52823) - || 1998 RA7|| 12 september 1998 || Spacewatch
|-
| (52824) - || 1998 RN16|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52825) - || 1998 RM28|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52826) - || 1998 RK34|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52827) - || 1998 RY38|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52828) - || 1998 RP39|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52829) - || 1998 RP43|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52830) - || 1998 RN46|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52831) - || 1998 RA47|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52832) - || 1998 RD49|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52833) - || 1998 RK51|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52834) - || 1998 RV53|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52835) - || 1998 RN54|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52836) - || 1998 RK55|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52837) - || 1998 RL55|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52838) - || 1998 RW55|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52839) - || 1998 RZ55|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52840) - || 1998 RF56|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52841) - || 1998 RR59|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52842) - || 1998 RV59|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52843) - || 1998 RX62|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52844) - || 1998 RB66|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52845) - || 1998 RH67|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52846) - || 1998 RL67|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52847) - || 1998 RU67|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52848) - || 1998 RY71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52849) - || 1998 RU72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52850) - || 1998 RG73|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52851) - || 1998 RR74|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52852) - || 1998 RB75|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52853) - || 1998 RG76|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52854) - || 1998 RR76|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52855) - || 1998 RW76|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52856) - || 1998 RD77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52857) - || 1998 RT78|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52858) - || 1998 RF79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52859) - || 1998 RG79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (52860) - || 1998 SX || 16 september 1998 || ODAS
|-
| (52861) - || 1998 SG4|| 18 september 1998 || LINEAR
|-
| (52862) - || 1998 SR4|| 19 september 1998 || V. S. Casulli
|-
| (52863) - || 1998 SJ13|| 21 september 1998 || ODAS
|-
| (52864) - || 1998 SR21|| 21 september 1998 || Spacewatch
|-
| (52865) - || 1998 SH22|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (52866) - || 1998 ST23|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (52867) - || 1998 SD25|| 19 september 1998 || LONEOS
|-
| (52868) - || 1998 SJ25|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (52869) - || 1998 SZ25|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (52870) - || 1998 SC26|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (52871) - || 1998 SR27|| 25 september 1998 || CSS
|-
| (52872) Okyrhoe || 1998 SG35|| 19 september 1998 || Spacewatch
|-
| (52873) - || 1998 SP35|| 22 september 1998 || ODAS
|-
| (52874) - || 1998 SD36|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52875) - || 1998 SB43|| 20 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52876) - || 1998 SQ43|| 25 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52877) - || 1998 SU43|| 25 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52878) - || 1998 SU45|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (52879) - || 1998 SL50|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (52880) - || 1998 SW52|| 30 september 1998 || Spacewatch
|-
| (52881) - || 1998 SN53|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (52882) - || 1998 ST53|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (52883) - || 1998 SO54|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (52884) - || 1998 SX54|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (52885) - || 1998 SB56|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (52886) - || 1998 SF56|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (52887) - || 1998 SL58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (52888) - || 1998 SZ58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (52889) - || 1998 SH61|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (52890) - || 1998 SL61|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (52891) - || 1998 SM61|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (52892) - || 1998 SR62|| 20 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52893) - || 1998 SD63|| 25 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52894) - || 1998 SL64|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52895) - || 1998 SE65|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52896) - || 1998 SC66|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52897) - || 1998 SE66|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52898) - || 1998 SO67|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52899) - || 1998 ST67|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52900) - || 1998 SO70|| 21 september 1998 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten